Боржимин ( ранее — Borzemino, Borzymyna 1502 года, Borzymino 1564 года, Borzymin 1784 года, Borzymin 1880 года, Borzymin, -na, borzymiński 1971 года, ) — сельское поселение в 5,5 км от города Рыпин Рыпинской волости Рыпинского повята Куявско-Поморского воеводства в Польше.

В 1975—1998 годах поселение Боржимин входило во Влоцлавское воеводство.

Демография 
По данным польской национальной переписи населения 2011 года, в поселении проживало 370 человек, занимая 8 место по численности района.

См. также 
 Боржим
 Боржиминский (дворянский род)

Примечания 

Населённые пункты Куявско-Поморского воеводства